Primärgeld steht für:

 das von der Zentralbank geschaffene Geld, siehe Monetäre Basis
 ursprüngliche, vormünzliche Zahlungsmittel wie z. B. Salz oder Muscheln, siehe Primitivgeld